Voici la liste des planètes mineures numérotées de 338001 à 339000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 338001 à 339000

338001-338100

338101-338200

338201-338300

338301-338400

338401-338500

338501-338600

338601-338700

338701-338800

338801-338900

338901-339000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000